Les Clark peut désigner :
 Les Clark (1905-1959), un acteur britannique ;
 Les Clark (1907-1979), un animateur et réalisateur américain.